Мощный:

 Мощный — остров в Кингисеппском районе Ленинградской области;
 «Мощный» — эсминец типа «Лейтенант Бураков».